SEDENA (también, Sedena) es la sigla de los siguientes organismos:

 Secretaría de la Defensa Nacional, ministerio de Defensa de México;
 Secretaría de Defensa Nacional, ministerio de Defensa de Honduras.